Joan Petit i Aguilar (1752 - 1829; gramàtic i metge)
 Joan Petit i Montserrat (1904-1964; filòleg)
 Joan Petit (cançó) (cançó popular)